Paweł Borkowski – aktor
 Paweł Borkowski – politolog
 Paweł Borkowski – wioślarz, olimpijczyk
 Paweł Borkowski - kierowca driftingowy